O'Brien's Tower är en kulle i republiken Irland.   Den ligger i grevskapet An Clár och provinsen Munster, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Dublin. Toppen på O'Brien's Tower är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt O'Brien's Tower är platt. Havet är nära O'Brien's Tower åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är Cliffs of Moher,  meter över havet,  km söder om O'Brien's Tower. Runt O'Brien's Tower är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ennistimon,  km öster om O'Brien's Tower. Trakten runt O'Brien's Tower består i huvudsak av gräsmarker. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Berg i Munster

Artiklar med robotjusterad position